Ваља Шесиј има више значења:

 Ваља Шесиј (Бучум), насеље у округу Алба у Румунији
 Ваља Шесиј (Лупша), насеље у округу Алба у Румунији